Caër, ou Caer, peut désigner :

 une ancienne commune de l'Eure, rattachée en 1811 à Normanville.
 Jean-Claude Caër, né en 1952, poète français.
 un toponyme français remontant au vieux breton caer désignant un « endroit fortifié, citadelle, forteresse », ou un toponyme gallois de même signification.

Voir également 
 CAER

Homonymie